La saison 2015-2016 du Championnat d'Algérie féminine de basket-ball est la   édition de la compétition.

Clubs participants

Participants 2016-2017 
 12 EQUIPES :                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             * OC Alger
 GS Pétroliers
  MT Sétif 
  Hussein-Dey Marines 
  USA Batna 
  JF Kouba 
  RC Bordj Bou- Arréridj 
  OM Jijel 
  EC El- Biar 
  MR Chlef 
  MC Saida 
  OM Relizane

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point

Classement de la saison régulière 

|

|}

Matches de la saison régulière

Play - down ;

Play - off ;

finale du championnat 2015-2016;

Liens externes

Notes et références 

2015-2016
Algérie F1
Basket-ball F1